Montemagno es una localidad y comune italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte, con 1.239 habitantes.

Evolución demográfica

Referencias

Enlaces externos 

 Página web oficial de Montemagno (en italiano)

Localidades de la provincia de Asti